Costigliole bezeichnet:

 Costigliole d’Asti, ein Ort in der Provinz Asti im Piemont
 Costigliole Saluzzo, ein Ort in der Provinz Cuneo im Piemont